Гуахи́ра:
 Гуахира — полуостров на севере Южной Америки.
 Гуахира — покрывает большую часть полуострова Гуахира.
 Гуахира — департамент в Колумбии.
 Гуахира (музыка) — стиль кубинской музыки, песен и танцев.

См. также 
 Гуахиро